Алекса́ндр Алекса́ндрович Андре́ев:
 Андреев, Александр Александрович (1821—1880) — русский вице-адмирал.
 Андреев, Александр Александрович (1887—1941) — русский советский живописец, сценограф и педагог.
 Андреев, Александр Александрович (1901—1937) — протоиерей Русской православной церкви, святой.